Anton Coenen, Nederlands violist, zoon van Louis Coenen (1797-1873) 
Cornelis Coenen, Nederlands violist en kapelmeester, broer van Johannes Meinardus Coenen
Lucie Coenen, Nederlands zangeres, dochter van Cornelis
Davy Coenen, Belgisch mountainbiker
Frans Coenen (musicus), Nederlands musicus, zoon van Louis Coenen (1797-1873) 
Frans Coenen (schrijver), Nederlands schrijver, zoon van de musicus Frans Coenen
Henry Coenen, Nederlands pianist, zoon van Louis Coenen (1797-1873) 
Jean Coenen, Nederlands historicus
Jo Coenen, Nederlands architect
Johan Coenen, Belgisch wielrenner
Johannes Meinardus Coenen, Nederlands fagottist en dirigent, broer van Cornelis Coenen
Christina Coenen-van Ollefen, diens vrouw, actrice
Joseph Coenen, Belgisch kanunnik en historicus
Louis Coenen (1797-1873), Nederlands musicus
Louis Coenen (1834-1900), Nederlands violist, zoon van Louis Coenen (1797-1873) 
Louis Coenen (1856-1904), Nederlands pianist
Willem Coenen (pianist), Nederlands pianist, zoon van Louis Coenen (1797-1873) 
Willem Coenen (violist), Nederlands violist, geboortenaam Sasbach
het geslacht Coenen

Zie ook 
Coene (doorverwijspagina)
Koenen (doorverwijspagina)